Bank of the West Classic 2011 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на открытых хардовых кортах.

Турнир-2011 является 40-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к премьер категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Станфорде 25–31 июля 2011 года. Турнир открывал женскую часть US Open Series того года.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Виктория Азаренко (№ 4 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Серена Уильямс выигрывает первый титул в сезоне и тридцать восьмой за карьеру в туре ассоциации.
 Марион Бартоли уступает третий финал в сезоне и девятый за карьеру в туре ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Виктория Азаренко выигрывает второй титул в сезоне и шестой за карьеру в туре ассоциации.
 Мария Кириленко выигрывает второй титул в сезоне и десятый за карьеру в туре ассоциации.

См. также 
 Bank of the West Classic

 WTA Тур 2011
 US Open Series 2011

 Премьер-турниры WTA

 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Профиль турнира на сайте WTA 

 

США
Теннис
Июль 2011 года
2011
Станфорд